Сан Антонио де Белен има више значења:

 Сан Антонио де Белен (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио де Белен, Сан Антонио (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику